Gamberini ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Gamberini (* 1981), italienischer Fußballspieler
 Antonio Domenico Gamberini (1760–1841), Bischof von Orvieto und später Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Bruno Gamberini (1950–2011), brasilianischer Bischof
 Fabio Gamberini (* 1992), brasilianischer Rennfahrer
 Italo Gamberini (1907–1990), italienischer Architekt
 Pietro Gamberini (1815–1896), italienischer Mediziner